Die Slovenska Nogometna Liga 2003/04, auch Liga Si.mobil Vodafone nach dem Sponsor genannt, war die 13. Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 20. Juli 2003 und endete am 30. Mai 2004. Titelverteidiger war NK Maribor Piovarna Laško.

Modus 
Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten wurde die Saison in einem zweistufigen Format durchgeführt. In der regulären Spielzeit trat jede Mannschaft zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die sechs besten Mannschaften für die Meisterrunde, die unteren sechs spielten zwei Absteiger aus.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden übernommen

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden übernommen

Relegation 

|}

Torschützen

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003/04